Compressie betekent het samendrukken of kleiner maken.

 datacompressie - computerbestanden verkleinen.
 compressor (geluid) - bij geluidstechniek wordt compressie gebruikt om het dynamisch bereik van een signaal te verkleinen.
 beeldcompressie - wat beeldinformatie weglaten om een bestand te verkleinen.
 compressie (natuurkunde) - in de mechanica en thermodynamica: het samendrukken van materie.
 compressie (geneeskunde) - het samendrukken van structuren in het lichaam.
 Compressie (geologie)